Одинокий рейнджер — вымышленный герой американских вестернов, борец с преступностью на Диком Западе. Также:

 Кино и телевидение
 «Одинокий рейнджер» (The Lone Ranger) — американский телесериал с Клейтоном Муром в заглавной роли, выходивший с 1949 по 1957 годы.
  — кинофильм, США, 1956, реж. Стюарт Хейслер.
  — кинофильм, США, 1958, реж. Лесли Селандер.
  — телефильм, США, 2003, реж. Джек Бендер.
 «Одинокий рейнджер» — кинофильм, США, 2013, реж. Гор Вербински.

 Игры
 The Lone Ranger — видеоигра, выпущенная корпорацией Konami в Северной Америке в 1991 году.
 «Одинокий рейнджер» — серия конструктора LEGO, выпущенная по мотивам фильма 2013 года.

 Музыка
 Лоун Рейнджер () — ямайский диджей, работающий в стиле регги с конца 1970-х годов.